La Route nationale 77 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 77 en Belgique
 Route nationale 77 en Estonie
 Route nationale 77 en France métropolitaine
 Route nationale 77bis en France métropolitaine
 Route nationale 77ter en France métropolitaine
 Route nationale 77 en Italie

Voir aussi